El Torneig de Metz 2014, oficialment conegut com a Moselle Open 2014, és un esdeveniment de tennis masculí disputat sobre pista dura que pertany a les sèries 250 de l'ATP. La 12a edició del torneig es va celebrar entre el 13 i el 21 de setembre del 2014 a l'Arènes de Metz, França.

El tennista belga David Goffin va aconseguir el segon títol individual de l'any.

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Enllaços externs 
 Web oficial 
 Quadre individual masculí 
 Quadre dobles masculins 

2014
ATP World Tour 2014